Hill-Nunatak ist der Name folgender Nunatakker:
 Hill-Nunatak (Mac-Robertson-Land) in den Prince Charles Mountains, Mac-Robertson-Land, Ostantarktika
 Hill-Nunatak (Queen Elizabeth Land) in den Pensacola Mountains, Queen Elizabeth Land, Westantarktika